

Усткув — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Усткув — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства